

Лавленд — місто, штат Колорадо
 Лавленд — місто, штат Огайо
 Лавленд — місто, штат Оклахома
 Лавленд — переписна місцевість, штат Айова